Leonidas (chocolade), een Belgische producent van pralines (bonbons)
Leonidas (korfbal), een korfbalvereniging uit Noordwolde
Leonidas (Minnesota), een plaats in de VS
Leonidas I van Sparta, de Spartaanse koning die sneuvelde in de Slag bij Thermopylae
Leonidas II van Sparta, een andere koning van Sparta
Leônidas da Silva, Braziliaans voetballer
RHV Leonidas, een Rotterdamse hockeyvereniging
RKSV Leonidas, een voetbalvereniging uit Rotterdam
RKSV Leonidas-W, een voetbalvereniging uit Maastricht-Wolder